

Creta, Grécia 
Arméni (Chania) — unidade municipal e vila do município de Apocórona

Necrópole minoica de Arméni — situada a sul Retimno, junto à aldeia homónima

Roménia 
Rio Armeni — na Transilvânia

Desambiguações de topônimos